Коки́лл () — город на северо-западе США, в штате Орегон. По данным переписи 2010 года, численность населения составляла 3866 человек. Город получил свое название от индейского племени «кокиль».

География 
По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, общая площадь города — 7,25 км², из которых 7,15 км² — земля и 0,10 км² — вода.

Климат 
Самая высокая температура, установленная 22 сентября 2009 года составляла 40 °C. Рекордно низкая температура −13,3 °C, была установлена 22 декабря 1990 года.

Согласно классификации климата Кеппена, город Кокилл имеет теплый летний средиземноморский климат .

Демография

Перепись 2010 
По данным переписи 2010 года, в городе проживало 3866 человек, 1640 домашних хозяйств и 1036 семей. На территории города насчитывалось 1828 жилых строений. Расовый состав населения:
 белые — 92,5 %
 афроамериканцы — 0,4 %
 коренные американцы — 1,9 %
 азиаты — 0,5 %
 гавайцев — 0,1 %
 представители других рас — 1,7 %. Испаноговорящие составили 5,3 % от всех жителей города.

Существовало 1640 домашних хозяйств, из которых 26,7 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих вместе, 48 % были супружескими парами, живущими вместе, 11,3 % домашних хозяйств представляли женщины без супруга, 3,9 % домашних хозяйств — мужчины, не имеющие жен, 31,2 % семейств состояли из одного человека, 15,4 % состояли из престарелых людей (65 лет и старше). Средний размер домохозяйства −2,30 человека, а семьи-2,84 человека.

Средний возраст жителей города составлял 45,5 лет. 20,7 % жителей были моложе 18 лет; 7,6 % — в возрасте от 18 до 24 лет; 21,2 % — от 25 до 44 лет; 29,9 % — от 45 до 64 лет; и 20,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Гендерный состав населения города составил 48,8 % мужчин и 51,2 % женщин.

Перепись 2000 

По данным переписи населения 2000 года, в городе проживало 4184 человека, 1 686 домашних хозяйств и 1 129 семей. На территории города насчитывалось 1850 жилых строений. Расовый состав населения:
 белые — 92,64 %
 афроамериканцы — 0,50 %
 коренных американцев — 1,77 %
 азиатов — 0,36 %
 гавайцев — 0,14 %
 представители других рас — 1,60, Испаноговорящие составили 4,09 % от всех жителей города.

Существовало 1686 домашних хозяйств, из которых 28,2 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих вместе с ними, 51,1 % составляли совместно проживающие супружеские пары, 12 % — женщины-домохозяйки, не имеющие мужа. 28,1 % всех домашних хозяйств состояли из одного человека и в 14,8 % состояли из престарелых людей (65 лет и старше). Средний размер домохозяйства — 2,35 человека, а семьи — 2,83 человека.

Возрастной состав города: 22,9 % в возрасте до 18 лет, 7,4 % с 18 до 24 лет, 25,3 % с 25 до 44 лет, 24,1 % с 45 до 64 лет и 20,1 % в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 42 года. На каждые 100 женщин приходилось 94,3 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходилось 91,8 мужчин.

Музеи и другие достопримечательности 

В мае 2005 года историческое общество города Кокилл учредило музей, в котором хранятся инструменты, антиквариат, книги, фотографии и другие экспонаты.
В летние выходные местные волонтеры выступают в постановках «Театра опилок». Театр впервые открылся в 1966 году, но был уничтожен пожаром в 1994 году. Вновь театр заработал в 2000 году .
Старая ратуша, построенная в 1912 году, была отреставрирована её владельцами Неллой и Стивом Эбботами и преобразована в галерею, где представлены произведения искусства, созданные заключенными.

Примечания 

Города Орегона
Населённые пункты округа Кус